Philyra kan syfta på:

 Philyra (djur) – ett släkte av havsspindlar
 Philyra (växter) – ett släkte av växter
 Philyra (mytologi) – en av okeaniderna grekisk och romersk mytologi